Edward Marsh peut désigner :
 Edward Marsh (1874-1932), rameur américain, champion olympique d'aviron en 1900 ;
 Edward Howard Marsh (1872-1953), polymathe, traducteur, protecteur des arts et fonctionnaire britannique.